Berührungen ist der Titel von:

 The Touch (1971), Film
 Berührungen (Album), Musikalbum

Siehe auch:

 Berührung